

Cinema 
 Nobody's Fool – film del 1921 diretto da King Baggot
 Nobody's Fool – film del 1936 diretto da Arthur Greville Collins e Irving Cummings
 Inganni online (Nobody's Fool) – film del 2018 diretto da Tyler Perry

Musica 
 Nobody's Fool – singolo di Cinderella